Strada statale 51 – strada statale polacca
 Strada statale 51 di Alemagna